Gustaf Lindwall eller Lindwall kan syfta på:

* Gustaf Lindwall (1877–1965), svensk jurist
 Gustaf Lindwall (1885–1959), svensk författare 
 Gustaf Lindvall (född 1991), svensk ishockeymålvakt